Gorrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gorrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gorrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 705060-169191), sjö i Nordmalings kommun,  (6,25 ha)
Gorrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706928-168027), sjö i Nordmalings kommun,  (6,01 ha)
Gorrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708144-168227), sjö i Nordmalings kommun, 
Gorrtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (8,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn